Grigol Bediashvili (nascido em 7 de Fevereiro de 1980) é um futebolista  da  Geórgia que joga atualmente para o FC WIT Georgia.

Ligações externas 
 

Goleiros da Geórgia
Futebolistas da Geórgia
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol